Меса де ла Таблета има више значења:

 Меса де ла Таблета (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де ла Таблета (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику